Comitatul Lancaster sau Lancaster County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Lancaster County, Nebraska 
 Lancaster County, Pennsylvania
 Lancaster County, South Carolina 
 Lancaster County, Virginia

For the original County of Lancaster in England, see Lancashire.